Жан-Батист Дюальд, в старых изданиях пишется Дю Гальд или Дюгальд (, , пиньинь Dù Hèdé. 1 февраля 1674 г., Париж — 18 августа 1743 г., там же) — французский историк-востоковед, монах Ордена иезуитов. Один из наиболее влиятельных и авторитетных китаеведов XVIII в., редактор и составитель фундаментального «Описания Китайской империи» (Description de l’empire de la Chine). Хотя Дюальд сам не знал китайского языка и никогда не был в Китае, он координировал работу по обработке и публикации информации, поступавшей в Париж от работавших в Китае французских иезуитов.

Жизнь и труды 
Вступил в Орден иезуитов в 1692 г., одновременно заняв место профессора в одном из коллежей Парижа. В 1711—1743 гг. редактировал Lettres édifiantes et curieuses, écrites des Missions étrangères, par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus — фундаментальнейший 34-томный свод сведений об отдалённых странах мира, созданных иезуитскими учёными и миссионерами. Дюальд был редактором-составителем и автором предисловий к томам IX—XXVI.

Редакторская работа Дюальда, а особенно составленный им на основе 27 сочинений четырёхтомный свод Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise («Географическое, историческое, хронологическое и физическое описание Китайской империи и китайской Татарии», 1736), оказал сильное влияние на интеллектуалов эпохи Просвещения. Не издававшиеся до того времени биографии и иезуитские трактаты стали почвой для многочисленных дискуссий о природе философской монархии, деизме, естественной религии и т. п. В те же годы Дюальд впервые издал карты Кореи и Китая (всего 42 карты разных провинций), составленных Жан-Батистом Режи (1665? — 1737) и Жан-Батистом Бургиньон д’Анвилем (1697—1782).

«Описание Китайской империи» было первым энциклопедическим трудом обо всех сторонах жизни китайской цивилизации, в том числе о государственном устройстве, биографии императоров, сельском хозяйстве, технологии изготовления фарфора и т. п. Здесь же впервые была напечатана биография В. Беринга. Труд очень быстро был переведён на все европейские языки, включая английский (1738), немецкий (1741) и русский (1786), и пользовался большой популярностью. Как источник представлений о Китае в XVI—XVIII в. он сохраняет свою ценность и поныне.

Некоторые труды Дюальда так и остались в рукописях, например Le Sage chrétien, ou les Principes de la vraie sagesse, pour se conduire chrétiennement dans le monde paru (1724).

Библиография 

 Isabelle Landry, La Preuve par la Chine : la Description de J.-B. Du Halde, jésuite, 1735, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris, 2002.
 Материалы трудов Дюальда были изданы в 16 томах на русском языке в Москве под названием «Записки, надлежащие до истории, наук, художеств, нравов, обычаев китайцев, сочинённые проповедниками веры христианской в Пекине» (с 1786 г.). Эти издания ныне являются историческим курьёзом, ввиду многочисленных искажений и ошибок, допущенных при переводе. Н. И. Зоммер категорично утверждал, что в «них нет и тени подлинника китайского».
 Электронное издание «Описания Китайской империи» (на фр. языке): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88216g
 То же на английском: http://www.humnet.ucla.edu/humnet/clarklib/Travel%20Exhibit%20Pages/Travel%20Exhibit%20Du%20Halde.htm
 Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 122—123.

Примечания 

Синологи Франции
Иезуиты Франции
Востоковеды Франции
Географы Франции
Историки Франции
Персоналии по алфавиту